Laber – góra w Ammergauer Alpen
 Große Laber – rzeka w Bawarii, prawy dopływ Dunaju
 Kleine Laber- rzeka w Bawarii, dopływ Große Laber
 Schwarze Laber – rzeka w Bawarii, dopływ Dunaju
 Weiße Laber – rzeka w Bawarii, dopływ rzeki Altmühl
 Laber Kot – wieś w Pakistanie, prowincja Chajber Pasztunchwa, dystrykt Mansehra

Osoby:
 Jeri Laber – jeden z założycieli Human Rights Watch 
 Heinz Laber – członek zarządu HypoVereinsbank i European School of Management and Technology
 Hannes "G. Laber" Holzmann  - członek niemieckiego zespołu heavy metalowego  J.B.O.
 
Zobacz też:
 Laaber